Timor Wschodni podzielony jest na 14 dystryktów, 66 poddystrykty i 452 gmin.

Przypisy